Podhrázský mlýn může být:

 Podhrázský mlýn (Bezděkov) – okres Klatovy
 Podhrázský mlýn (Borotín) – okres Tábor
 Podhrázský mlýn (Dožice) – okres Plzeň-jih
 Podhrázský mlýn (Jílové u Prahy) – okres Praha-západ
 Podhrázský mlýn (Křtěnov) – okres Blansko
 Podhrázský mlýn (Lážovice) – okres Beroun
 Podhrázský mlýn (Lomnice nad Popelkou) – okres Semily
 Podhrázský mlýn (Obora) – okres Louny
 Podhrázský mlýn (Podsedice) – okres Litoměřice
 Podhrázský mlýn (Spálené Poříčí) – okres Plzeň-jih
 Podhrázský mlýn (Staré Splavy) – okres Česká Lípa
 Podhrázský mlýn (Stádlec) – okres Tábor